Туна Агрија има више значења:

 Туна Агрија (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Туна Агрија (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику